Prventvo Hrvatske u boćanju za 1998. godinu je sedmi put zaredom osvojio Zrinjevac iz Zagreba.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Jug

Treća liga

Sjever

Zapad

Srednja Dalmacija

Jug

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1998